Perseverance – łazik NASA
 Perseverance – album zespołu Hatebreed